Fontigens tartarea är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1963. Fontigens tartarea ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
tartarea